Соревнования по прыжках в длину среди мужчин на летних Олимпийских играх 1900 прошли 14 и 15 июля. Приняли участие 12 спортсменов из шести стран.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований 

Прыжки в длину на Олимпийских играх